Лавоссо́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 310 км на південний захід від Парижа, 21 км на захід від Пуатьє.

Історія 

1 січня 2019 року Лавоссо, Бенассе, Ла-Шапель-Монтрей i Монтрей-Боннен було об'єднано в новий муніципалітет Буавр-ла-Валле.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 324 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 812,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Лавоссо на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Лавоссо на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту В'єнна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту В'єнна